Смілянська сотня (також Сміленська 1653 — 1782 рр.) — військова та адміністративна одиниця Миргородського та пізніше Лубенського полку за Гетьманщини. Сотенний центр — містечко Сміле (тепер село Роменського району Сумської обл.)
 Смілянська сотня (1648—1676 рр.) — військова та адміністративна одиниця Чигиринський полку. Сотенний центр — містечко Сміла (нині районний центр Черкаської обл.)